Mikko Sumusalo (Porvoo, 1990. március 12. –) finn válogatott labdarúgó, aki jelenleg az FC Honka védője.

Pályafutása

Klub csapatban 
7 évesen csatlakozott az FC Futura csapatához, majd 2 évvel később a HJK akadémiájához csatlakozott. Végigjárta a korosztályos csapatokat, majd csatlakozott a felnőtt kerethez. 2009. május 25-én bemutatkozott az FC Lahti ellen a mérkőzés utolsó percében. Ezután a HJK junior csapatában a Klubi-04 együttesében szerepelt 20 bajnokin és 1 gólt szerzett. Miután visszatért a Helsingin JK csapatához kiegészítő játékosként számoltak vele. Az évek során egyre többször számoltak vele kezdőjátékosként. A 2013-as szezonban már kulcsjátékosa lett klubjának, ahol 5 bajnoki címet szerzett, valamint egy alkalommal a kupát is sikerült megnyernie csapatával.

2014. január elején a német RB Leipzig csapatába igazolt.

Válogatott 
Több Finn korosztályos válogatott tagja volt. 2009-ben debütált a Finn U21-es válogatottban, azóta több, mint 20 alkalommal lépett pályára. 2012-ben a Finn válogatottban is debütált és a Thaiföldi labdarúgó-válogatott ellen gólt is szerzett.

Statisztika

Klub

Sikerei, díjai 
HJK Helsinki
Finn bajnokság (5): 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Finn kupa (1): 2011

Hivatkozások 
 Profilja a HJK.fi-n
 Statisztikája at Veikkausliiga.com-on
 Profilja at Soccerway.com-on
 Statisztikája a transfermarkt.co.uk-n

Jegyzetek 

Finn labdarúgók
1990-ben született személyek
Labdarúgóhátvédek
A HJK labdarúgói
Az RB Leipzig labdarúgói
A Hansa Rostock labdarúgói
Az FC Rot-Weiß Erfurt labdarúgói
Az FC Honka labdarúgói
Élő személyek